Schlotheuber ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Schlotheuber (* 1959), deutsche Historikerin